På Donsö i Göteborgs södra skärgård finns ca 40 namngivna gator. De flesta av gatorna är smala då Donsö i huvudsak är en bilfri ö även om flakmopeder och golfbilar samt viss vanlig trafik med tillstånd förekommer.

Externa länkar 

Donsö